|}

Die Hershey-Bahn ist die einzige elektrifizierte Eisenbahnstrecke auf Kuba. Sie verbindet Havanna mit Matanzas. Benannt ist sie nach Central Hershey, einer ehemals von der Hershey Chocolate Corporation of Pennsylvania betriebenen Zuckermühle mit angeschlossener Arbeitersiedlung. Sie ist eine der wenigen erhaltenen Interurbans in Amerika.

Geschichte 

1916 kaufte die Hershey Company große Ländereien östlich von Havanna. Zwischen der Hauptstadt (circa 45 Kilometer östlich) und Matanzas baute sie die große Zuckermühle Central Hershey. Zum Transport der Produkte und Arbeiter wurde ein 135 km langes Gleisnetz geschaffen, das ab 1919 elektrifiziert wurde. Im Januar 1922 begann der Personenbetrieb zwischen Matanzas und der Zuckermühle mit Rollmaterial der Firmen General Electric und J. G. Brill.
1936 war die Gesellschaft im Besitz von 18 Lokomotiven, 15 elektrischen Triebwagen, 26 Personenwagen und 818 Güterwagen.

Streckenverlauf 

Startpunkt in Havanna ist der Bahnhof Casablanca am östlichen Ufer des schmalen Zugangs zur Bucht von Havanna. Durch eine Fähre ist er mit der Altstadt von Havanna verbunden.

Auf dem Weg ostwärts wird der touristische Küstenort Guanabo tangiert, bevor das Depot und die Betriebswerkstatt der Hershey-Bahn in Camilo Cienfuegos erreicht wird, der nach dem gleichnamigen Revolutionshelden benannten ehemaligen Zuckermühle Central Hershey auf halber Strecke zwischen Havanna und Matanzas nahe Santa Cruz del Norte.

Aktuelle Situation 

Nur der Personenverkehr erfolgt noch elektrisch mit aus Spanien importierten Triebwagen. Möglicherweise wird der Betrieb in naher Zukunft ganz auf Dieselfahrzeuge umgestellt. Derzeitiger Betreiber ist Ferrocarril Eléctrico de Cuba (FELCUBA) mit Sitz in Havanna.

Derzeit (Februar 2018) ist kein Fahrverkehr im Bahnhof Casablanca. Die Schienen sind verschlämmt und zugewachsen, dennoch ist der Bahnhof mit Personal (Fahrkartenverkauf und Bahnhofsvorsteher) besetzt, nach deren Auskunft kein Zugverkehr sowie kein Schienenersatzverkehr stattfindet.

Nach dem Hurrikan Irma im September 2017 hat die Bahn ihren gesamten Verkehr bis auf Weiteres eingestellt. Erst seit dem Frühjahr 2018 verkehren wieder einige Züge auf dem Streckenast Hershey (Camilo Cienfuegos) – Jaruco.

Weblinks 

 The Hershey Cuban Railway von Allen Morrison (engl.)
 Video von der Hershey-Bahn

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kuba
Bahngesellschaft (Kuba)
Havanna
Provinz Mayabeque
Provinz Matanzas
Milton S. Hershey